Il y a trois lacs du nom Svínavatn en Islande:
 Le Svínavatn, dans le Heydalur près du Hvammsfjörður sur la péninsule Snæfellsnes;
 Le Svínavatn, au sud de Blönduós près du Húnafjörður;
 Le Svínavatn près du Blöndulón au nord de la Kjölur, une des routes traversant les Hautes Terres d'Islande.